Vārkava kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Vecvārkava, kommunhuvudort, Vārkavas novads, 
 Vārkavas novads, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar